Кірик Микола Дмитрович (1949—2014) — український лісівник, доктор технічних наук, професор.
 Кірик-Радомська Людмила Августинівна (1948—2005) — український лікар, поет.
Прізвища